La Taça de Prata 1984 è stata la 6ª edizione del Campeonato Brasileiro Série B.

Prima fase

Seconda fase

Fase finale

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1984
1984